Blue Eye (Arkansas)
 Blue Eye (Missouri)

Desambiguações de topônimos